Atlantidrilus är ett släkte av ringmaskar. Atlantidrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glattmaskar
Atlantidrilus